Cullinan kan syfta på:

 Cullinan, Sydafrika – en stad i provinsen Gauteng i Sydafrika
 Cullinandiamanten – diamant som hittades i gruvstaden Cullinan 1905